Дакоро:

 Дакоро — департамент в Буркина-Фасо;
 Дакоро — город в Буркина-Фасо, центр одноимённого департамента;
 Дакоро — департамент в Нигере;
 Дакоро — город в Нигере, центр одноимённого департамента.